Claude Haton (1534~1605), prêtre catholique ;
 Jean-Paul Haton (né en 1943), informaticien français ;
 Julien Haton de La Goupillière (1833-1927),  savant français.